Benoît Coppée (1964-), romancier et scénariste belge.
 Denis Coppée (1580?-1630?), bourgeois, marchand et édile hutois.
 Evence-Charles Coppée (1953-2022) dit ECC, dirigeant de presse belge.
 François Coppée (1842-1908), poète, dramaturge et romancier français.
 Jules Coppée (1837-1906), homme politique belge francophone libéral.
 Robert Coppée (1895-1970), footballeur belge.

Homonymie de patronyme
Homonymie de nom de famille